Sezon 1948 był 18. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
15 goli – Stig-Göran Myntti (VIFK Vaasa)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1948 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii
1948 w Finlandii